Les Dalytyphloplanida sont un sous-ordre de vers plats.

Liste des familles 
Selon  :
 famille des Actinodactylellidae Benham, 1901
 famille des Byrsophlebidae Graff, 1905
 famille des Dalyelliidae Graff, 1905
 famille des Diceratocephalidae Joffe, Cannon & Schockaert, 1998
 famille des Graffillidae Graff, 1904-08
 famille des Hypoblepharinidae Bohmig, 1914
 famille des Kytorhynchidae Rieger, 1974
 famille des Luridae Sterrer & Rieger, 1990
 famille des Promesostomidae Hartog, 1964
 famille des Provorticidae Beklemischev, 1927
 famille des Pterastericolidae Meixner, 1925
 famille des Scutariellidae Annandale, 1912
 famille des Solenopharyngidae Graff, 1882
 famille des Temnocephalidae Monticelli, 1899
 famille des Trigonostomidae Graff, 1905
 famille des Typhloplanidae Graff, 1905
 famille des Umagillidae Wahl, 1910

Vision phylogénétique

Bibliographie 
 Bresslau, 1933 : Turbellaria. in Kuekenthal & Krumbach : Handbuch der Zoologie 1928-1933 Vol. II Part I. pp. 25-319.
 Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Notes et références

Liens externes 

Sous le nom Dalytyphloplanida
 
 
Sous le nom Dalyellioida
 
 
 

Rhabdocoela